Panzerkampfwagen I
 Panzerkampfwagen II
 Panzerkampfwagen II Ausführung L
 Panzerkampfwagen III
 Panzerkampfwagen IV
 Panzerkampfwagen V Panther
 Panzerkampfwagen VI Tiger (ou Tigre I).
 Panzerkampfwagen VI Königstiger (ou Tigre II ou Tigre Royal).
 Panzerkampfwagen VII Löwe (Lion)
 Panzerkampfwagen VIII Maus
 Panzerkampfwagen E-100

 Panzerkampfwagen 35(t)
 Panzerkampfwagen 38(t)